Sproxton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Sproxton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)